Verwaltungsgemeinschaft Wethautal steht für:

 Verwaltungsgemeinschaft Wethautal (Sachsen-Anhalt), Verwaltungsgemeinschaft im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Verwaltungsgemeinschaft Wethautal (Thüringen), Verwaltungsgemeinschaft im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
 Verbandsgemeinde Wethautal, Gebietskörperschaft im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt